Edmont ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Edmont (1849–1926), französischer Romanist und Dialektologe

Siehe auch:
 Mount Edmont, Taranaki, solitärer, 2518 m hoher Vulkan mit perfekter Spitzkegelform im Westen der Nordinsel in Neuseeland
 Edmond